Олешешти има више значења:

 Олешешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Олешешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији